Rochford kan syfta på:

 Rochford (distrikt) - ett distrikt (kommun) i Essex, England
 Rochford - en stad i distriktet Rochford, England
 Rochford, Worcestershire - en parish i Worcestershire, England
 Stoke Rochford - en ort och civil parish i Lincolnshire, England
 Upper Rochford - en ort i Worcestershire, England

Personer
 George Boleyn, Viscount Rochford (1503–1536), engelsk diplomat